Nissan Versa (от  — универсальное пространство) — название на американских рынках нескольких различных моделей Nissan сегмента B. Седан и хэтчбек первого поколения являются перелицованными Nissan Tiida. Седаны второго и третьего поколения скопированы с моделей Almera третьего и четвёртого поколения, соответственно. Параллельно со вторым поколением выпускался хэтчбек Versa Note, известный в остальном мире как Nissan Note второго поколения.

Примечания